Il singolare  del Manta Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Gō Soeda era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Brian Dabul ha battuto in finale Facundo Argüello 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Izak van der Merwe (primo turno)
 Rogério Dutra da Silva (semifinali)
 Carlos Salamanca (ritirato a causa di infortunio alla spalla sinistra)
 Brian Dabul (campione)

  Víctor Estrella (primo turno)
  Sebastián Decoud (primo turno)
  Fernando Romboli (primo turno)
  Facundo Argüello (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Manta Open 2011